Plaats in Indonesië
 Talang Buluh (Batanghari Leko), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Talang Buluh (Talang Kelapa), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra